CTAC peut être :
 l'abréviation anglaise du chlorure d'hexadécyltriméthylammonium, un détergent
 l'abréviation du Collectif Tekno des artistes du centre
  l'abréviation de la Compagnie de transport de l'agglomération caennaise, ancien nom de Keolis Caen, filiale de Keolis qui exploite le réseau de transport en commun de l'agglomération de Caen
  l'abréviation de Centre territorial d'administration et de comptabilité

Sigle de 4 caractères